Henk Vogels kan verwijzen naar:
 Henk Vogels (wielrenner)
 Henk Vogels (boogschutter)